Porocystis är ett släkte av kinesträdsväxter. Porocystis ingår i familjen kinesträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdsväxter
Porocystis